Oxyde de mercure peut désigner :

 l'oxyde de mercure(I) ou oxyde mercureux, Hg2O ;
 l'oxyde de mercure(II) ou oxyde mercurique, HgO.